

Geografia 
Australia
 Balaklava – città dell'Australia Meridionale
Russia/Ucraina
 Balaklava – città della Crimea
 Baia di Balaklava – baia del Mar Nero presso la città crimeana di Balaklava
 Distretto di Balaklava – distretto di Sebastopoli

Altro 
 Balaklava – album dei Pearls Before Swine del 1968
 24649 Balaklava – asteroide della fascia principale
 Battaglia di Balaklava – combattuta il 25 ottobre 1854 nella guerra di Crimea, teatro dell'evento bellico noto come "la sottile linea rossa"

Pagine correlate 
 Balaclava (disambigua)